est la formule brute de plusieurs isomères.

 Éthène 
 1-chloro-1-éthoxy-éthène, numéro CAS 
 1-chloro-2-éthoxy-éthène, numéro CAS , mélange des stéréoisomères
 (E)-1-chloro-2-éthoxy-éthène, numéro CAS 
 (Z)-1-chloro-2-éthoxy-éthène, numéro CAS 
 (1-chloroéthoxy)-éthène, numéro CAS 
 (2-chloroéthoxy)-éthène, numéro CAS 
Propène
 1-chloro-3-méthoxy-1-propène, numéro CAS 
 2-chloro-3-méthoxy-1-propène, numéro CAS 
 3-chloro-1-méthoxy-1-propène, , numéro CAS 
 3-chloro-2-méthoxy-1-propène, numéro CAS 
 3-(chlorométhoxy)-1-propène, numéro CAS 
 3-chloro-2-méthyl-prop-2-én-1-ol, numéro CAS , mélange des stéréoisomères
 (E)-3-chloro-2-méthyl-prop-2-én-1-ol, numéro CAS 
 (Z)-3-chloro-2-méthyl-prop-2-én-1-ol, numéro CAS 
 Buténol
 3-chloro-1-butén-1-ol, numéro CAS 
 2-chloro-2-butén-1-ol, numéro CAS 
 3-chloro-2-butén-1-ol, numéro CAS , mélange des stéréoisomères
 (2E)-3-chloro-2-butén-1-ol, numéro CAS 
 (2Z)-3-chloro-2-butén-1-ol, numéro CAS 
 4-chloro-2-butén-1-ol, numéro CAS , mélange des stéréoisomères
 (2E)-4-chloro-2-butén-1-ol, numéro CAS 
 (2Z)-4-chloro-2-butén-1-ol, numéro CAS 
 2-chloro-3-butén-1-ol, numéro CAS 
 1-chloro-3-butén-2-ol, , numéro CAS 
 Aldéhyde et cétone
 2-chloro-2-méthyl-propanal, numéro CAS 
 3-chloro-2-methyl-propanal, numéro CAS 
 3-chloro-butanal, numéro CAS , racémique
 (S)-3-chloro-butanal, numéro CAS 
 (R)-3-chloro-butanal, numéro CAS 
 4-chloro-butanal, numéro CAS 
 1-chloro-2-butanone, numéro CAS 
 3-chloro-2-butanone, numéro CAS 
 4-chloro-2-butanone, numéro CAS 
 Chlorure d'acyle
 chlorure de butyryle  ou chlorure de butanoyle,  numéro CAS 
 chlorure d'isobutyryle, numéro CAS 
Composé cyclique
 (chlorométhoxy)-cyclopropane, numéro CAS 
 2-chloro-tétrahydrofurane, numéro CAS